CVB est un sigle qui peut désigner :
 Carrier Vessel Battle (en français, porte-avions de bataille), une catégorie de porte-avions.